Пи Большой Медведицы (π Большой Медведицы, Pi  Ursae Majoris, π Ursae Majoris , сокращ. Pi UMa, π UMa) —  широкая пара оптически-двойных звёзд в зодиакальном созвездии Большой Медведица. Две звезды отделены расстоянием в  друг от друга на небе:
 Пи¹ Большой Медведицы — жёлтый карлик;
 Пи² Большой Медведицы — оранжевый гигант.

Ниже приведён список звёзд Пи Большой Медведицы (их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов, эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд).

Как видно из приведённого списка звёзды Пи Большой Медведицы не связаны общим происхождением (их возраст лежит в пределах от  до ), ни гравитационно (их расстояния лежат в пределах от  до ).

Иногда им дают название «Мусцида» (Muscida, «Муха»)., которое также может относиться к Омикрон Большой Медведицы.

Комментарии

Источники 

Большая Медведица (созвездие)
Объекты Байера
Оптически-двойные звёзды
Звёзды созвездия Большой Медведицы